Переходы — многозначный термин:
 Переходы — множественное число от слова переход.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Переходы — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Переходы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Переходы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Переходы — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Переходы — деревня в Дновском районе Псковской области.

Украина 
 Переходы — село в Чортковском районе Тернопольской области.

Книги 
 Переходы — книжная трилогия Роберта Сальваторе в жанре фэнтези.